Lachnostylis är ett släkte av emblikaväxter. Lachnostylis ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Emblikaväxter
Lachnostylis